Aerts est un patronyme qui peut désigner :  
 Émile Aerts (1892-1953), coureur cycliste sur route et sur piste (six jours) belge, oncle de Jean ;
 Firmin Aerts (1929-), personnalité politique belge ;
 Jean Aerts (1907-1992), coureur cycliste sur route et sur piste belge ;
 Jean-Marie Aerts (1951-), guitariste belge, connu en tant que membre du groupe TC Matic ;
 Mario Aerts (1974-), coureur cycliste belge ;
 Paul Aerts (1949-), coureur cycliste belge ;
 Peter Aerts (1970-), surnommé The Dutch Lumberjack, Néerlandais pratiquant le kick boxing ;
 Samuel Aerts (1977-), footballeur belge ;
 Stef Aerts (1987-), acteur belge.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand